— вид птиц из семейства голубиных. Обитают в горных лесах Таламанкана, региона, расположенного на территории Панамы и Коста-Рики. Держатся на средних высотах.

Описание 
Длина 28—30 см. Глаза красные.

Птица скрытна, её чаще слышат, чем видят. Крик — whoooo-ooooh.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
https://www.hbw.com/species/chiriqui-quail-dove-zentrygon-chiriquensis

Голубиные
Животные, описанные в 1856 году
Птицы Центральной Америки